Wernstedt steht für:
 Warnstedt (Adelsgeschlecht) (auch Wernstedt), brandenburgisches Adelsgeschlecht

Ortschaften:
 Wernstedt, Ortsteil von Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Personen:
 Jürgen Wernstedt (* 1940), deutscher Regelungstechniker und Hochschullehrer für Systemanalyse
 Rolf Wernstedt (* 1940), deutscher Politiker
 Thela Wernstedt (* 1968), deutsche Ärztin und Politikerin

Siehe auch:
 Warnstedt